Абрам Моисеевич Лесман (1864-1937) - российский журналист и переводчик. Псевдоним: Л—н, А.

Его журналистская деятельность была связана с газетой «Новости». С 1890 года Лесман работал постоянным сотрудником газеты «Новости». С 1893 года работал секретарем редакции газеты. Редактор «Альманаха современных русских государственных деятелей».

Автор перевода на русский язык книги Г.Бунге «Учебник физиологической и патологической химии», вышедшей в Эстляндии, в Дерпте, в 1888 году.

Владелец петербургской типографии «Север».

Примечания

Литература 
 Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб, 1889-1914

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1864 году
Умершие в 1937 году
Журналисты Российской империи
Переводчики Российской империи
Типографы Российской империи